Die Europastraße 117 (kurz: E 117) ist eine Fernstraße im Kaukasus. Sie führt von Mineralnyje Wody in Russland über Georgien nach Meghri in Armenien (an der iranischen Grenze), wo sie in die E 002 mündet. Zwischen Mineralnyje Wody und Beslan ist sie identisch mit der E 50 und der russischen R217.

Verlauf 

Europastraße
Europastraße in Russland
Europastraße in Georgien
Europastraße in Armenien
Europastrasse 117
Europastrasse 117